Onderhemd, een kledingstuk voor het bovenlichaam, op de blote huid gedragen
 Overhemd, een kledingstuk voor het bovenlichaam dat over iets anders (ondergoed) gedragen wordt
 Nachthemd